Schaewen ist der Familienname folgender Personen:

 Deidi von Schaewen (* 1941), deutsche Architekturfotografin
 Erich von Schaewen (1888–1947), deutscher Offizier, zuletzt General der Pioniere
 Richard von Schaewen (1869–1952), deutscher Verwaltungsjurist
 Wilhelm von Schaewen (1887–?), deutscher Unternehmer